Первый дивизион 1985 () — 43-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 27 апреля 1985 года и закончился 23 сентября 1985 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1985
Фарерские острова
1985 год на Фарерских островах